Als Hydroxyglutarsäure werden die Derivate der Glutarsäure mit einer zusätzlichen alkoholischen Hydroxygruppe bezeichnet:

 die Enantiomeren der 2-Hydroxyglutarsäure (α-Hydroxyglutarsäure)
 die 3-Hydroxyglutarsäure (β-Hydroxyglutarsäure)